Толидо може да се отнася за:
 Толидо, град в Охайо, САЩ
 Други градове в САЩ
 Толидо (Айова)
 Толидо (Вашингтон)
 Толидо (Орегон)